Дамды — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Дамды — село в Хромтауском районе Актюбинской области.
 Дамды — аул в Наурзумском районе Костанайской области.